Кири́ловы (Кирилловы) — русские дворянские роды.

Одним из первых документальных упоминаний о роде относится к 1567 году, где Моисей Иванович Кирилов владел частью деревни Сущово в Коростынском погосте, Шелонской пятины. В 1573 году опричником Ивана Грозного числился Фрол Кирилов.

Сурка и Кудеяр Кириловы служили новиками по Ельцу в начале XVII века. Их потомство было внесено в родословную книгу Орловской губернии. Аверкий Степанович Кирилов был думным дьяком и убит стрельцами во время мятежа в 1682. Его сын Яков Аверкиевич служил дьяком, с 1689 также думный дьяк. Ещё один род Кириловых восходит к началу XVII века, а остальные, общим числом 20, более позднего происхождения. 

Один из ник — потомство поручика артиллерии Ивана Ивановича Кирилова (Гербовник XVI, 78).

Один из родов Кириловых берёт своё начало в Псковской губернии. К середине XVIII века часть Кириловых была переведена на службу в Петербург, где продолжился род вплоть до революции.

Род Кириловых, происходящий от известного географа и картографа И. К. Кирилова (1695—1737) занесён в родословную книгу Оренбургской (позже Уфимской) губернии между 1800 и 1818. Потомственное дворянство было даровано его сыну Петру Ивановичу (1737—1809), действительному статскому советнику, генерал-гевальдигеру в 1797 в основном за заслуги отца. Ему же 24 апреля 1801 присвоен дипломный герб. Этот род пресёкся со смертью внучки Ивана Кирилловича Аграфены Петровны († 1850).

Известные представители 

 Кириллов Илья — подьячий, потом дьяк, воевода в Ярославле (1648—1649), на Двине (1657—1659), в Ярославле (1664), в Терках (1668—1673).
 Кириллов Наум Юрьевич — воевода в Севске (1649).
Кирилов Емельян — дьяк (1676—1692).
Кирилов Емельян Кирилович — дьяк (1692) (постригся).
Кирилов Яков — дьяк (1676—16770.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены пять страусовых перьев